

Patronymes 
Ovtchinnikov (masculin ; ) ou Ovtchinnikova (féminin ; ), également Ovtchinnikoff (transcription désuète),  est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexandre Ovtchinnikov (1929-2016), peintre russe
 
 Irène Ovtchinnikova (1904-1990), princesse grecque d'origine russe (petite-fille de Pavel Ovtchinnikov)
 Pavel Ovtchinnikov (1830-1888), orfèvre russe fondateur de la maison Ovtchinnikoff
 Sergueï Ovtchinnikov (1970-), footballeur russe
 Viatcheslav Ovtchinnikov (1936-2019), compositeur et chef d'orchestre russe
 

Patronyme russe